Aulo Manlio Torquato Attico, console nel 244 a.C. e nel 241 a.C.;
 Aulo Manlio Torquato, console nel 164 a.C..

Pagine correlate 
 Gens Manlia